

Patronymes 
 Gaston Grimbert (1914-2011), coureur cycliste français 
 Guy Grimbert (1943-), coureur cycliste français
 Jacques Grimbert (1929-2019), chef d'orchestre français
 Philippe Grimbert (1948-), écrivain et psychanalyste français
 Pierre Grimbert (1970-), auteur français 
 Sibylle Grimbert (1967-), écrivain française

Personnages de fiction 
 Grimbert, le blaireau, personnage du roman de Renart
Homonymie de patronyme